Lahneck steht für
 Burg Lahneck, Lahnstein, namensgebend für 
Lahneck (Schiff, 1914)
Lahneck (Schiff, 1923)